Про тёзку-деда см. Демидов, Александр Григорьевич (1737)
Алекса́ндр Григо́рьевич Деми́дов  ( — ) — полковник русской императорской армии из рода Демидовых.

Биография 
Старший сын гофмейстера Григория Александровича Демидова и жены его Екатерины Петровны, дочери князя П. В. Лопухина, одного из первых сановников государства. Родился в Петербурге, крещен 7 марта 1803 года в церкви Вознесения при восприемстве деда князя П. В. Лопухина. Будучи самым некрасивым и менее способным из сыновей Демидовых, он был и наименее любим матерью. Старше своих братьев, Петра и Павла, которые воспитывались вместе, он был и менее дружен с ними. В родовом разделе, по желанию родителей он не участвовал, а получил 851 душу с 55000 десятин земли в Новгородской губернии и каменный дом в Демидовом переулке.

7 сентября 1817 года Демидов поступил на службу в кавалергардский полк юнкером. 13 февраля 1819 года произведен в эст-юнкеры, а 29 ноября того же года произведен в корнеты. 19 февраля 1823 года произведен в поручики. 22 января 1826 года назначен адъютантом к полковому командиру графу Апраксину.

В 1827 году произведен в штабс-ротмистры с оставлением адъютантом, а 28 января 1828 года уволен в отставку в чине ротмистра. За год до выхода из полка Демидов вступил в брак с дочерью генерал-лейтенанта А. П. Алединского. По собственному желанию 23 января 1829 года зачислен чиновником особых поручении.

В 1831 году переименован в коллежские асессоры, и в декабре того же года ему было объявлено Монаршее благоволение за устранение холеры в Санкт-Петербурге. В 1833 году произведен в надворные советники. В октябре 1833 года Демидов был командирован к эстляндскому, лифляндскому и курляндскому генерал-губернатору для заготовления продуктов для Санкт-Петербурга. В 1835 году он был прикомандирован к начальнику военно-походной Его Императорского Величества канцелярии генерал-адъютанту Адлербергу во время Калишских маневров. 12 июля 1833 года вновь зачислен в кавалергардский полк в чине штабс-ротмистра, с назначением адъютантом к военному министру.

30 августа 1834 года он был переведён в лейб-гвардейский гусарский полк. В 1835 году за отличие произведен в ротмистры. В 1842 году оставаясь адъютантом за отличие он был произведён в полковники, с зачислением по кавалерии. 25 апреля 1844 года по болезни уволен в отставку, с мундиром и пенсионом полного жалованья. Братья, бывшие с ним, наружно в наилучших отношениях, не особенно любили его. Скрытный и немного завистливый характер был причиною многих неудач Демидова, a в последние годы жизни отделения от семьи. Скончался в одиночестве 30 января 1853 года и похоронен в Александро-Невской лавре.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст.
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского
 Орден Святого Владимира 4-й ст.
 Орден Святого Станислава 2-й ст.

Семья 
Жена (с 3 июля 1827 года) — Ольга Александровна Алединская (1806—1873), дочь генерала А. П. Алединского, фрейлина великой княгини Елены Павловны. Брак был заключён более по желанию Демидова иметь семью, чем по любви, был основан на чувстве взаимного уважения друг к другу. По отзывам современников, была красивой миниатюрной женщиной. Будучи очень умой и острой на язык, имела в обществе репутацию «бой-бабы». Пользовалась более теплым отношением в семье своего мужа, чем он сам. В воспитании своих четверых детей не давала большого простора своему мужу, признавая это исключительно своею обязанностью:
 Екатерина (1828—1865/1869), супруга тайного советника Александра Осиповича Гурко (ум. 1880).
 Николай (1829/1830—1859)
 Александр (24.12.1830—1902), крещен 12 марта 1831 года в церкви Михайловского дворца при восприемстве великой княжны Екатерины Михайловны и деда А. П. Алединского; служил в Преображенском полку, потом был на гражданской службе, в конце жизни был вынужден стать директором карточной фабрики. С 1876 года был женат на Александре Васильевне — Чмутовой по первому мужу, — урождённой Скрыпиной (Скрыниной ?).
 Григорий (1837—1870), композитор, автор ряда романсов и маршей.

Примечания

Литература 
 Сборник биографий кавалергардов. 1724—1899 : По случаю столет. юбилея Кавалергардского ея величества государыни имп. Малии Федоровна полка / Сост. под ред. С. Панчулидзева. Т. 1. — Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1901—1908. — 4 т.; 35. Т. 3 : 1801—1826. — 1906. — X, 402 с.
 А. В.. Берташ Три века Санкт-Петербурга: энциклопедия в трёх томах. Девятнадцатый век. книга вторая. Г-И стр 311.

Александр Григорьевич
Кавалергарды